Агрис Савиелс (; род. 15 января 1982, Юрмала, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, защитник. Воспитанник рижского хоккея. В настоящее время является игроком клуба «Мого», выступающего в Латвийской лиге.

Карьера 
Агрис Савиелс начал свою карьеру в сезоне 1996/97 в составе клуба «Лидо Нафта Рига», выступающей в Латвийской хоккейной лиге.

В 1998 году он переехал в Северную Америку, где играл в канадских клубах «Нотр Дам Хаундс», «Оуэн-Саунд Платерс» и «Оуэн-Саунд Аттак».

В сезоне 2000/01 Савиелс дебютировал в Американской хоккейной лиге за клуб «Херши Беарс», где играл до 2005 года. В НХЛ ни одной встречи так и не провёл.

Летом 2005 года Агрис Савиелс вернулся обратно в Латвию в «Ригу 2000», однако, проведя там полсезона, перешёл в нижегородское «Торпедо».

Сезон 2006/07 провёл в Словацкой экстралиге, играя за клуб «Жилина».

Летом 2007 года вернулся в «Ригу 2000», но уже после трёх игр переехал в Данию, где за сезон 2007/08 сменил две датские команды «Хернинг Блю Фокс» и «Оденсе Булдогз».

Летом 2008 года перешёл в рижское «Динамо», после двух игр в КХЛ в четвёртый раз вернулся в «Ригу 2000», но опять не проведя и сезона, перешёл в жлобинский «Металлург», где выступал до 2010 года.

Сезон 2010/11 играл в итальянском клубе «ХК Вальпелличе», выступающем в Серии А.

В сезоне 2011/12 сменил три команды: в начале сезона играл в чешском клубе «Мост», затем в латвийском «SMScredit.lv» и заканчивал сезон в итальянском «Штерцинг / Випитено Бронкос».

В 2012 году подписал контракт с киевским клубом «Компаньон-Нафтогаз», выступающим в ПХЛ; в его составе — вице-чемпион Украины 2013. Сезон 2013/2014 начал в Латвии в клубе «Курбадс», перейдя в январе 2014 года в датский клуб «Рёдовре Майти Буллз». Летом 2014 года перешёл в «Мого», в составе которого два раза подряд становился чемпионом Латвии, в сезоне 2014/15 и 2015/16.

Международная 
В составе юниорской сборной Латвии принимал участие в двух чемпионатах мира: 1998 и 2000 годов. Играя в молодёжной сборной, защищал честь страны в чемпионатах мира 1999 и 2000 годов.

В составе основной сборной принимал участие в чемпионатах мира 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2013 годов.

Участник зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине.

Статистика

Регулярный сезон и плей-офф

Международная

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Компаньон-Нафтогаз  

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки «Оуэн-Саунд Платерс»
Игроки «Оуэн-Саунд Аттак»
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Жилина»
Игроки ХК «Хернинг Блю Фокс»
Игроки ХК «Оденсе Бульдогс»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки ХК «Вальпелличе»
Игроки ХК «Мост»
Игроки ХК «Компаньон-Нафтогаз»
Игроки ХК «Курбадс»
Игроки ХК «Рёдовре Майти Буллз»
Игроки ХК МОГО
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»